Allenwood Cross Roads (iriska: Fiodh Alúine) är en ort i republiken Irland.   Den ligger i grevskapet Kildare och provinsen Leinster, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Dublin. Allenwood Cross Roads ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Allenwood Cross Roads är platt. Den högsta punkten i närheten är Hill of Allen,  meter över havet,  km söder om Allenwood Cross Roads. Runt Allenwood Cross Roads är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Naas,  km sydost om Allenwood Cross Roads. Trakten runt Allenwood Cross Roads består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kildare